Na Klang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nongbua Lamphu, Thailanda, cu o populație de 90.996 de locuitori și o suprafață de 570,656 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 119 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nongbua Lamphu